Ехидо Мигел Идалго има више значења:

 Ехидо Мигел Идалго (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Мигел Идалго (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо Мигел Идалго (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо Мигел Идалго, Нуево Хомте (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо Мигел Идалго (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику